Ла́уцеса:
 Лауцеса — река в Латвии и Литве, приток Западной Двины.
 Лауцеса — населённый пункт в Даугавпилсском крае Латвии.
 Лауцеса — бывший остановочный пункт на железнодорожной линии Даугавпилс — Курцумс.

См. также 
 Лауцесская волость